Aethusa meum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johan Andreas Murray. Aethusa meum ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
meum